Le tournoi de tennis de Los Angeles est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1987 se dispute du 10 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Pam Shriver.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Los Angeles
 Saison 1987 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1987
Los Angeles
Tennis aux États-Unis en 1987
Sport en Californie en 1987
Tennis en août 1987